Джоу може да се отнася за:
 Джоу, историческа държава в Източна Азия (12-3 век пр.н.е.)
 Западна Джоу

 Хора
 Малез Джоу (р. 1991), американска актриса и певица
 Джоу Сяочуан (р. 1948), китайски финансист
 Джоу Шънсиен (р. 1949), китайски политик